Niquelândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Niquelândia (ort), Goiás, 
 Niquelândia (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar